Раимкулов (Райымкулов) — тюркоязычная фамилия. Известные носители:
 Раимкулов, Алмазбек (1977) — киргизский боксёр-профессионал, выступавший в легкой весовой категории.
 Раимкулов, Болатбек (1993) — казахский самбист.
 Раимкулов, Шавкат Абдусаломович (1984) — узбекский футболист.
 Райымкулов, Бактыбек Кемелбекович (1977) — киргизский политик.

 Раимкулова, Актоты Рахматуллаевна (1964) — министр культуры и спорта Казахстана.
 Раимкулова, Жамал (1910—?) — колхозница, звеньевая колхоза «Бирлик-Истем», Герой Социалистического Труда.